peut faire référence à :

 I'm a Mess, chanson de Bebe Rexha sortie en 2018, issue de l'album Expectations.
 , chanson de Big Black sortie en 1983, issue de l'EP Bulldozer.
 , chanson de Cimorelli sortie en 2016, issue de l'album .
 , chanson d'Ed Sheeran sortie en 2014, issue de l'album x.
 , chanson de Jason White sortie en 2011.
 , chanson de Nick Lowe sortie en 2001, issue de l'album .
 , chanson de The Rasmus sortie en 2012, issue de l'album The Rasmus.